Gerbacea ist der Familienname folgender Personen:

 Casius Gerbacea (* 1992), rumänischer Biathlet
 Roland Gerbacea (* 1989), rumänischer Biathlet